A competição de florete individual feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924 foi disputada entre os dias 2 e 4 de julho no Vélodrome d'hiver. Essa foi a primeira vez que uma competição de esgrima olímpica era realizada para mulheres. No total, 25 esgrimistas de 9 nações disputaram o evento.

Medalhistas 
As três melhores colocadas da fase final conquistaram as medalhas, a dinamarquesa Ellen Osiier encerrou o evento invicta e, consequentemente, ganhou o ouro. A medalha de prata foi conquistada por Gladys Davis da Grã-Bretanha e o bronze ficou com outra dinamarquesa, Grete Heckscher.

Resultados

Quartas de finais 
As partidas ocorreram no dia 2 de julho, as três melhores de cada grupo se classificaram para a fase final.

 Grupo A

 Grupo B

 Grupo C

 Grupo D

Semifinais 
As partidas ocorreram no dia 3 de julho, as três melhores de cada grupo se classificaram para a fase final.

 Grupo A

 Grupo B

Fase final 
As partidas da fase final ocorreram no dia 4 de julho.

Florete individual feminino
1924 na esgrima